chrześcijanin – wyznawca chrześcijaństwa
 Chrześcijanin (czasopismo) – czasopismo Kościoła Zielonoświątkowego w RP